La World Team Cup 2010 è un torneo di tennis giocato sulla terra rossa. È la 32 edizione della World Team Cup, che fa parte della categoria 250 series nell'ambito dell'ATP World Tour 2010. Si gioca al Rochusclub di Düsseldorf in Germania, dal 16 al 22 maggio 2010.

La Serbia era la detentrice del titolo, ma è stata eliminata nel round robin.

Giocatori

Gruppo blu

Juan Mónaco (# 27)
Eduardo Schwank (# 47)
Horacio Zeballos (# 52)

 Jérémy Chardy (# 44)
 Nicolas Mahut (# 157)
 Paul-Henri Mathieu (# 56)

Andreas Beck (# 81)
Christopher Kas (# 33 Doppio)
Philipp Kohlschreiber (# 29)
Florian Mayer (# 48)

Filip Krajinović (# 209)
Dušan Lajovic (# 505)
Viktor Troicki (# 40)
Nenad Zimonjić (# 3 Doppio)

Gruppo rosso

Carsten Ball (#119)
Paul Hanley (# 15 Doppio)
Lleyton Hewitt (# 31)
Peter Luczak (# 71)

Tomáš Berdych (# 16)
Lukáš Dlouhý (# 5 Doubles)
Jan Hájek (# 86)

Nicolás Almagro (# 35)
Daniel Gimeno Traver (# 96)
Marc López (# 25 Doppio)

Bob Bryan (# 1 Doppio)
Mike Bryan (# 1 Doppio)
Robby Ginepri (# 98)
John Isner (# 19)
Sam Querrey (# 22)

Round Robin

Gruppo Blu

Classifica

Germania vs Francia

Argentina vs Serbia

Argentina vs Germania

Francia vs Serbia

Germania vs. Serbia

Francia vs Argentina

Gruppo rosso

Classifica

Australia vs USA

Repubblica Ceca vs Spagna

USA vs Spagna

Repubblica Ceca vs Australia

USA vs Repubblica Ceca

Australia vs Spagna

Finale

Argentina vs USA

Collegamenti esterni

World Team Cup
ATP World Tour 2010